Once de Septiembre oder 11 de Septiembre ( für 11. September) bezeichnet:

 Avenida 11 de Septiembre, Straße in Santiago de Chile
 Estación Once de Septiembre, Bahnhof in Buenos Aires
 Once de Septiembre (Buenos Aires), Ort in Gran Buenos Aires